Le Championnat de tennis de Bournemouth est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1975 se dispute du 12 au .

Janet Newberry remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Holladay.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lesley Charles et Sue Mappin.

Résultats en simple

Tableau final

Premiers tours

Haut du tableau

Bas du tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Bournemouth
 Saison 1975 de tennis féminin

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1975
Bournemouth